У́лица Корнейчука́ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Корнейчука — улица в Москве.

Украина 
 Улица Корнейчука — улица в Виннице.
 Улица Корнейчука — улица в Донецке.